Veniliornis chocoensis (Венилиорнис Чоко) — вид птиц из семейства дятловых.

Распространение 
Обитают в Колумбии и Эквадоре.

Описание 
Длина тела взрослой особи 15-16 см. Голова оливкового цвета. У самцов корона красная, у взрослых самок — пыльно-оливковая. Хвост коричневатый. Верхняя часть крыльев зелёная, нижняя кремово-коричневая.

Вокализация 
Издаваемые птицей звуки включают острые вскрики пик, более мягкие куип, ноты вика-вика, а также нежные звуки, напоминающие погремушку.

МСОП присвоил виду охранный статус NT. Считается, что угрозу для него представляет сведение лесов.

Примечания 

Венилиорнисы
Животные, описанные в 1919 году
Птицы Южной Америки